Гребченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гребченко, Николай Васильевич — украинский физик, профессор, декан.
 Гребченко, Сергей Сергеевич (1919—1991) — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).